Склад збірної Франції на чемпіонаті світу 2002 

Докладніше...Франція
Франція 2002